La llista d'estrelles del Linx és una llista d'estrelles destacables dins de la constel·lació del Linx, ordenades per ordre decreixent de brillantor.

Vegeu també 
 Llista d'estrelles per constel·lació

Referències 
 
 
 

Linx